«Breezeblocks» — песня английской инди-рок группы alt-J с их дебютного альбома An Awesome Wave, композиция была выпущена 18 мая, как 2 сингл с альбома, написана она Джо Ньюманом и другими участниками группы и спродюсирована Чарли Эндрю.

Список песен 
7" single
 «Breezeblocks» — 3:47
 Tom Vek’s Remix — 3:59

Digital download — single
 «Breezeblocks» — 3:47

Digital download — remixes
 «Breezeblocks» — 3:47
 Tom Vek’s Remix — 5:18
 B-Ju Remix — 3:59
 Rockdaworld Remix — 4:41

Участники при создании композиции 
 Вокал — Alt-J (∆)
 Продюсер — Чарли Эндрю
 Слова — Джо Ньюман, Том Грин, Гвил Сайнсбери, Гас Ангер-Гамильтон

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Продажи альбома

История релизов

Примечания

Ссылки 
 Песня на сайте MusicBrainz
 

Синглы 2012 года
Песни Alt-J